Andreas Klier – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada tedesco
 Cornelia Klier – ex canottiera tedesca
 Johanna Klier – ex ostacolista tedesca
 Leo Klier – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense